Gustaf Svanberg henviser til:
 
 Gustaf Svanberg (astronom) (1802–1882) – svensk astronom
 Gustaf Svanberg (jurist) (1839–1909) – svensk jurist